Jasik est un toponyme qui peut désigner :

 Jasik, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
 Jasik, un village situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
 Jasik, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;

 Jasik, un village situé dans la municipalité de Čaglin, comitat de Požega-Slavonie.